De gemeente Zeist telt 1538 gemeentelijke monumenten (1 januari 2013). Deze zijn verdeeld over 494 monumentencomplexen.

Austerlitz 
De plaats Austerlitz kent de volgende gemeentelijke monumenten:
 

|}

Bosch en Duin 
De plaats Bosch en Duin kent de volgende gemeentelijke monumenten:
 

|}

Den Dolder 
De plaats Den Dolder kent de volgende gemeentelijke monumenten:
 

|}

Huis ter Heide 
De plaats Huis ter Heide kent de volgende gemeentelijke monumenten:
 

|}

Zeist 
De plaats Zeist kent de volgende gemeentelijke monumenten:
 

|} 

 

Zeist 
Monumenten 
Zeist